Jorge II de Constantinopla (†1198) — patriarca de Constantinopla
 Jorge II Branković (†1502) — rei da Sérvia, como vassalo do Império Otomano, entre 1486 e sua abdicação em 1496
 Jorge II de Hesse-Darmstadt (†1661) — governante do estado de Hesse-Darmstadt de 1626 até à sua morte
 Jorge II da Grã-Bretanha (†1760) — rei da Grã-Bretanha de 1727 até à sua morte
 Jorge II, Príncipe de Waldeck e Pyrmont (†1845) — governante do principado de Waldeck e Pyrmont entre 1813 e 1845
 Jorge II, Duque de Saxe-Meiningen (†1914) — penúltimo duque de Saxe-Meiningen, reinando de 1866 até à sua morte
 Jorge II da Grécia (†1947) — rei da Grécia a partir de 1922 a 1924

Ver também 

Desambiguações de antropônimos